Marcacci ist der Familienname folgender Personen:
 Arturo Marcacci (1855–1915), italienischer Physiologe
 Augusto Marcacci (1892–1969), italienischer Schauspieler
 Giovanni Antonio Marcacci (1769–1854), Schweizer-italienischer Politiker
 Walter Marcacci (1909–??), italienischer Fußballspieler